Ке́реть () — имя собственное:

 Кереть — озеро в Карелии.
 Кереть — река в Карелии.
 Кереть — остров в Белом море.
 Кереть — заброшенное село в Карелии.
 Кереть — станция (тип населённого пункта) в составе Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия.
 Кереть — станция Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги.
 Кереть — сухогруз класса «река-море» (тип «Выг», проект 10523, 0121, построен в 1994 году).